Waldschänke steht für:
 Alte Waldschänke, Berlin
 Waldschänke (Hohenwarthe), Ortsteil der Ortschaft Hohenwarthe der Gemeinde Möser in Sachsen-Anhalt
 Waldschänke Hellerau
 Waldschänke Lößnig
 Waldschänke Moritzburg, nahe dem Schloss Moritzburg